Les Loges ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Les Loges (Calvados) im Département Calvados
 Les Loges (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Les Loges (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Les Loges-en-Josas im Département Yvelines
 Les Loges-Marchis im Département Manche
 Les Loges-Margueron im Département Aube
 Les Loges-Saulces im Département Calvados
 Les Loges-sur-Brécey im Département Manche

Les Loges ist der Name von Orten in der Schweiz:
 Les Loges, Ortschaft in der Gemeinde Fontaines im Kanton Neuenburg